KAJ est un sigle qui peut désigner :
 , une congrégation juive allemande orthodoxe ashkénaze de New York, aux États-Unis.

KAJ est un code qui peut désigner :
 Karthago Airlines, une compagnie aérienne tunisienne, selon le code OACI.

Kaj peut désigner :
 Kaj, une rivière d'Afghanistan ;
 Kaj, une ville iranienne.

Kaj est  aussi un prénom.